Шумадијска окружна лига је једна од 31 Oкружних лига у фудбалу. Окружне лиге су пети ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Лига тренутно броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Подунавско-шумадијска зона, a нижи Међуопштинска лига Рача - Кнић - Баточина и Аранђеловац - Топола.

Победници свих првенстава

Клубови у сезони 2022/23.

Спољашње везе 
 Званични сајт „Шумадијске окружне лиге“ www.fssumadijskiokrug.com 
 Резултати на -{srbijasport.net}- 

Фудбалске лиге у Србији